Башилов, Пётр:
* Башилов, Пётр Александрович (1819—1908) — русский военный деятель, генерал от артиллерии.
 Башилов, Пётр Петрович (1857—1919) — государственный деятель Российской империи.